John Jackson kan syfta på bland andra:

* John Jackson (1769–1845), engelsk boxare
 John Jackson (1778–1831), brittisk porträttmålare
 John Jackson (1811–1886), brittisk anglikansk biskop
 John Jackson (1881–1952), brittisk klassisk filolog
 John Jackson (1887–1958), skotsk astronom
 John Jackson (1932–2015), amerikansk jurist
 John Jackson (född 1977), amerikansk rappare, känd som Fabolous
 John Jackson (född 1989), boxare från Amerikanska Jungfruöarna
 John Adams Jackson (1825–1878), amerikansk skulptör
 
 John Hughlings Jackson (1835–1911), engelsk neurolog
 John K. Jackson (1828–1866), amerikansk jurist och militär
 John M. Jackson (född 1950), amerikansk skådespelare
 John Paul Jackson (1950–2015), amerikansk predikant